Ziegenkraut ist eine volkstümliche Bezeichnung für:

 Großblütige Elfenblume oder Großblütige Sockenblume (Epimedium grandiflorum)
 Giersch